High Frequency Recombinant-cel, een biologische cel met bijzondere DNA-overdrachtseigenschappen.
 High Frame Rate, een bioscoop-projectiestandaard (48/60 frames per seconde).
 Hogefluxreactor, een van de kernreactoren (naast de inmiddels ontmantelde lagefluxreactor - LFR) van de kerncentrale van Petten.
 Hot-Fractured-Rock, een methode om energie te winnen uit aardwarmte.
 Huge Fucking Router, de codenaam of bijnaam van het "Carrier Routing System", een high-end router gemaakt door Cisco Systems.